Ablaye Cissoko – musicista senegalese
 Aya Cissoko – pugile franco-maliana
 Ba Cissoko – musicista guineano
 Diango Cissoko – politico maliano
 Hawa Cissoko – calciatrice francese
 Sékéné Mody Cissoko – storico maliano

Pagine correlate 
 Cissokho
 Sissoko